Bill Holman, auteur de comic strip et de dessin d'humour américain ;
 Bill Holman (1927-), saxophoniste et arrangeur de jazz américain ;
 Brett Holman, footballeur australien ;
  (1946-), chanteur américain ;
 Edith Dorothy Holman, joueuse de tennis britannique ;
 Frederick Holman, nageur britannique ;
 Harry Holman, acteur américain ;
 Libby Holman, actrice et chanteuse américaine ;
 Matthew J. Holman, astrophysicien américain ;
 Peter Holman, chef d'orchestre et musicologue anglais ;
 William Holman, homme politique australien ;
 William Holman Hunt (1827-1910), peintre britannique.

Voir aussi 
 (3666) Holman, astéroïde

Patronyme anglais